Absolutely Live — музичний альбом гурту Рода Стюарта. Виданий 6 листопада 1982 року лейблом Warner Bros. Records. Загальна тривалість композицій становить 84:26 LP і   75:36 CD. Альбом відносять до напрямку рок,поп.

Список пісень

Сторона A 

 "The Stripper"  – 0:10
 "Tonight I'm Yours"  – 4:10
 "Sweet Little Rock And Roller"  – 4:25
 "Hot Legs"  – 4:52
 "Tonight's The Night (Gonna Be Alright)  – 4:23
 "The Great Pretender"  – 3:52

 Сторона B 
 "Passion"  – 5:04
 "She Won't Dance With Me / Little Queenie"  – 4:34
 "You're In My Heart "  – 4:34
 "Rock My Plimsoul"  – 4:24

 Сторона C 
 "Young Turks"  – 5:28
 "Guess I'll Always Love You"  – 4:58
 "Gasoline Alley"  – 2:15
 "Maggie May"  – 5:08
 "Tear It Up"  – 3:26

 Сторона D 
 "Da Ya Think I'm Sexy?"  – 6:04
 "Sailing"  – 4:45
 "I Don't Want To Talk About It"  – 4:34
 "Stay with Me – 5:34

Посилання 

Альбоми Рода Стюарта